Pierre-André d'Héguerty (1700-1763) est un magistrat et économiste français. 
Pierre-André Julien (1939-) est un économiste québécois.
Pierre-André Miquel (1762-1819) est un militaire français.
Pierre-André Périssol (1947-) est un homme politique français.
Pierre-André Taguieff (1946-) est un philosophe français.
Pierre-André Wiltzer (1940-) est un homme politique français.

Pierre-Andre